Cichorieae (цикорії) — триба квіткових рослин айстрові (Asteraceae). Також вживається назва Lactuceae.

Систематика

Підтриби 
 Chondrillinae
 Cichoriinae
 Crepidinae
 Hieraciinae
 Hyoseridinae
 Hypochaeridinae
 Lactucinae
 Microseridinae
 Scolyminae
 Scorzonerinae
 Warioniinae

Роди

Примітки 

Цикорієві
Триби рослин